

Patronyme

 Antoine Beaussant (1957- ), fils de Philippe, président du directoire de Buffet Group ;
 François Beaussant (1930-2018), général de division (2S) français ;
 Philippe Beaussant (1930-2016), écrivain, critique d'art, expert en musique baroque française, membre de l'Académie française.

Autre 
 Maître du Retable Beaussant, nom de convention d'un peintre et enlumineur angevin du